Parti patriote peut désigner :
 dans le dernier quart du  en France, un groupe informel d'opposants à la politique du chancelier Maupeou et au « despotisme ministériel », proche des revendications du Parlement de Paris ;
 le Parti patriote, lors de la Révolution française ;
 un des noms du Parti canadien, formation politique active au  au Bas-Canada ;
 une formation politique guatémaltèque habituellement classée à droite ; voir Parti patriote ;
 le Parti patriote, formation politique turque.

Notes et références